C3:
 C3 — формат бумаги.
 Взрывчатка С3.